Un corsaire, membre de l’équipage d’un navire civil armé, autorisé à attaquer en temps de guerre (principalement au ), tout navire battant pavillon des états ennemis de la nation qui l’emploie. Le terme, confondu à tort avec pirate, désigne par extension le navire lui-même.

Titres

 Le Corsaire (1814), poème de Byron ;
 Le Corsaire (1823-1858), quotidien parisien ; 
 Le Corsaire (1837), ballet de Albert ;
 Le Corsaire (1838), ballet de Filippo Taglioni ;
 Le Corsaire (1845), ouverture d’Hector Berlioz ;
 Le Corsaire (1848), opéra de Giuseppe Verdi ;
 Le Corsaire (1856), ballet de Joseph Mazilier ;
 Le Corsaire (1868), ballet de Marius Petipa ;Le Corsaire (1938), pièce de Marcel Achard ;
 Le Corsaire'' (1939), film de Marc Allégret.

Autres
 Mauboussin Corsaire (1932), famille d'avions léger de tourisme français créé par les Avions Mauboussin ;
Le Corsaire (1954), voilier de plaisance dessiné par Jean-Jacques Herbulot ;
 Raid des Corsaires, régate de Catamaran de Sport à Saint Malo ;
 Corsaire, vêtement.